Obrona Przemyśla (1914–1915)
 Walki o Przemyśl w 1918 roku
 Obrona Przemyśla (1939)